Brigitte est un nom propre.

Prénom et patronyme 

Brigitte est un prénom féminin d'origine celtique qui provient du nom de la déesse Brigit / Brigantia. La racine briga signifie « élevée » en gaulois ou encore « force » en gaélique ().

Ce prénom a connu un succès très important en France dans les années 1950.

Brigitte peut être aussi un patronyme.

Personnalités portant ce prénom 
 Brigitte Bardot (1934- ), mannequin, actrice, chanteuse et militante des droits des animaux française ;
 Brigitte Bourguignon (1959- ), femme politique française ;
 Brigitte Fontaine (1939- ), chanteuse, comédienne, écrivaine, dramaturge et parolière française ;
 Brigitte Fossey (1946- ), actrice française ;
 Brigitte Giraud (c. 1963- ), écrivaine française ;
 Brigitte Lahaie (1955- ), actrice et animatrice de radio française ;
 Brigitte Macron (1953- ), épouse d'Emmanuel Macron, président de la République française ;
 Brigitte Nielsen (1963- ), actrice, chanteuse, mannequin et productrice de films danoise ;
 Brigitte Roüan (1946- ), comédienne et réalisatrice française.

Religion 
 Croix de sainte Brigitte

Saintes chrétiennes 
 Brigitte d'Irlande (° 451 - † 525), appelée aussi Brigitte de Kildare (fête le ).
 Brigitte de Fiesole ( ou ), ou Brigide, d'origine écossaise, moniale à Fiesole en Italie ; fêtée le .
 Brigitte de Suède (1303c - 1373), veuve ; fêtée le 23 juillet, anciennement le 8 octobre.
 Brigitte de Touraine (), ou Brigide ou Britta, avec Maure de Touraine, vierges vénérées à Nogent-les-Vierges (aujourd'hui Nogent-sur-Oise).

Fictions et personnages de fiction portant ce prénom 
 Brigitte McBridge, folle amoureuse de Picsou dans l'univers de Donald Duck.
 Brigitte est une pièce de téléthéâtre québécoise diffusée en 1957 dans Quatuor à Radio-Canada.
 Brigitte et Brigitte est un film français de Luc Moullet sorti en 1966.
 Brigitte Lindholm, fille de Torbjörn Lindholm, 27eme hero du jeux vidéo Overwatch.

Littérature 
 Brigitte est l’héroïne d'une série française écrite par Berthe Bernage.

Toponymie 
Voir Sainte-Brigitte.

Presse 
 Brigitte, magazine féminin allemand.
 Brigitte, magazine féministe français.

Musique 
 Brigitte, un duo de chanteuses françaises.

Références 

Homonymie de prénom
Homonymie de toponyme

br:Brec'hed
cs:Brigita
da:Birgitte
de:Brigitte
en:Brigida
fi:Birgitta
hu:Brigitta
is:Birgitta
it:Brigida
la:Birgitta
lt:Brigita
nn:Birgitte
no:Birgitte
pl:Brygida
ru:Бригитта
sk:Brigita
sl:Brigita
sv:Birgitta